Palestyna – kraina, region historyczny i geograficzny
 Palestyna – państwo obejmujące formalnie terytoria Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu

Integralne części wsi w Polsce 

 Według TERYT jest ich 8
 Palestyna – część wsi Ruda-Huta w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta
 Palestyna – część wsi Pilaszków w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Łowicz
 Palestyna – część wsi Glinnik w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Palestyna – część wsi Rososz w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim w gminie Chynów
 Palestyna – kolonia wsi Bilminy w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Kuźnica
 Palestyna – część wsi Mirachowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Palestyna – część wsi Kołaczkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Palestyna – część wsi Gronowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim w gminie Mrągowo
 Palestyna, obecnie Karolina  – wieś w województwie śląskim, w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Rędziny

Inne 
 Palestyna – brytyjskie terytorium mandatowe
 „Palestyna” – hotel w Bagdadzie
 Palestyna – powojenna, nieoficjalna nazwa Sobięcina, dzielnicy Wałbrzycha
 Mała Palestyna – powojenna, potoczna nazwa Ludwikowic Kłodzkich
 Palestyna – nieistniejąca wieś w parafii Czerwonka, pod koniec XIX w. liczyła 8 domów
 Palestyna –  pod koniec XIX w. folwark w powiecie wileńskim, w gminie Worniany

Zobacz też 
 Autonomia Palestyńska – obecnie istniejące władze terytoriów pod administracją palestyńską

Przypisy